Mariano Acosta (politicus) - vice-president van Argentinië 
 Mariano Acosta (roeier) - Argentijns roeier
 Mariano Acosta (Buenos Aires) - in de provincie Bueanos Aires, Argentinië